De naam Arbeiderspartij of Labour Party en vergelijkbare namen worden door diverse, meest socialistische, partijen gebruikt.

 Antigua Labour Party
 Arbeiderspartij (Brazilië)
 Arbeiderspartij van Dominica, Dominica Labour Party
 Arbeidspartij, Israëlische Arbeidspartij
 Arbeiders-Boerenpartij van Mexico
 Arbeiderspartij (Mexico)
 Det Norske Arbeiderpartiet, Arbeiderspartij van Noorwegen
 Arbeiderspartij (Zuid-Korea)

Onder de Engelse naam Labour Party zijn de volgende partijen bekend:
 Antigua Labour Party
 Barbados Labour Party
 Democratic Labour Party (Barbados)
 Independent Labour Party
 Irish Labour Party
 Jamaica Labour Party
 Labour Party (Nigeria)
 Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 Malta Labour Party
 Social Democratic and Labour Party
 New Zealand Labour Party
 Labour Party (Zuid-Afrikaanse blanken)
 Labour Party (Zuid-Afrikaanse kleurlingen)

Ook de nazi's hanteerden de naam:
 Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij
 Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei

Zie ook 
 Partij van de Arbeid (doorverwijspagina)

Socialistische of sociaaldemocratische partij